een ander woord voor wiskunde;
 een pseudoniem van Dino Serge, beter bekend als Pitigrilli.